Морской алтикус, или скальный прыгун () — морская рыба семейства собачковых отряда Blenniiformes.

Описание 
Общая длина тела не более 10 см. В спинном плавнике 14 колючих и 21—23 мягких лучей, в анальном — 2 колючих и 25—27 мягких, в грудных плавниках по 15 мягких лучей.

Ареал и места обитания 
Тропическая демерсальная (донная) рыба. Распространена в Индо-Тихоокеанской области от Красного моря до Островов Общества, на север до архипелага Рюкю и Бонинских островов, на юг до Квинсленда (Австралия) и Марианских островов в Микронезии. Обитает на прибрежных мелководьях литорали и в зоне заплесков (супралиторали) среди скал и камней вблизи коралловых рифов на глубине не более 2 м. Во время отливов остается вне воды, с необыкновенным проворством бегая и прыгая по осушаемым камням и скалам. Находясь вне воды способна дышать атмосферным воздухом.

Питание 
Питается прибрежными водорослями и детритом.

Размножение 
На время нереста образуют пары. Клейкую икру самки откладывают в гнёзда, расположенные среди прибрежных камней.

Примечания

Литература 
 Жизнь животных. Том 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы / под ред. Т. С. Расса, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983. — С. 431. — 575 с.

Ссылки 
 FishBase: Alticus saliens

Собачковые
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1788 году